Barker je lahko:
 Barker (priimek)
 Gora Barker, Južna Avstralija
 Gora Barker, Zahodna Avstralija